Oxygonum – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae). Obejmuje 37 gatunków. Występują one w południowej i wschodniej Afryce oraz na Półwyspie Arabskim. Rosną w lasach miombo, w widnych lasach z Cryptosepalum oraz w formacjach pustynnych na Kalahari.

Morfologia 
 Pokrój Byliny i rośliny roczne, rzadko krzewy. Pędy nagie lub owłosione, czasem brodawkowate lub z łuskami.
 Liście Skrętoległe, ogonkowe lub siedzące. Blaszka liściowa całobrzega lub pierzasto klapowana. U nasady z gatką.
 Kwiaty Obupłciowe i męskie, zebrane w wydłużone, szczytowe grona, często kłosokształtne. Okwiat cztero- lub pięciokrotny, rurkowaty, z krótkimi klapami na szczycie. Pręciki w dwóch okółkach, w zewnętrznym jest ich 5, w wewnętrznym 3. Zalążnia jest górna, elipsoidalna z krótkimi lub długimi trzema szyjkami słupka.
 Owoce Niełupki zamknięte w trwałym okwiecie, przerastającym czasem w trzy kolce lub skrzydełka.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna
Rodzaj z monotypowego plemienia Oxygoneae podrodziny Polygonoideae z rodziny rdestowatych Polygonaceae. Stanowi izolowaną linię rozwojową, prawdopodobnie siostrzaną względem wszystkich innych taksonów z podrodziny Polygonoideae.
 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Lista gatunków

Przypisy 

Rdestowate